Медаль «За укрепление воинского содружества»

Медали по странам 
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» (ЧССР)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» (НБР)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (СССР)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Россия)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Казахстан)
 Медаль «За укрепление военного сотрудничества» (Киргизия)
 Медаль «За укрепление воинского содружества» (Молдавия)